Dorfkirche Lübsee ist der Name folgender Kirchengebäude:
 Dorfkirche Lübsee (Menzendorf) in der Gemeinde Menzendorf im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfkirche Lübsee (Lalendorf) in der Gemeinde Lalendorf im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern